Ден Бойл (,  12 липня 1976, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Виступав за Маямі Університет (НКАА), «Цинциннаті Сайклонс» (ІХЛ), «Флорида Пантерс», «Кентуккі Торафблейдс» (АХЛ), «Луїсвілл Пантерс» (АХЛ), «Тампа-Бей Лайтнінг», «Юргорден» (Стокгольм), «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Йорк Рейнджерс».

У складі національної збірної Канади учасник зимових Олімпійських ігор 2010, учасник чемпіонату світу 2005.

Досягнення 
 Чемпіон зимових Олімпійських ігор — 2010.
 Срібний призер чемпіонату світу — 2005.
 Володар Кубка Стенлі — 2004.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2009.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 2009, 2011.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Оттави
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
Канадські олімпійські чемпіони
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ